Аклуши:

 Аклуши — село в Бардымском районе Пермского края.
 Аклуши — река в России, протекает в Пермском крае.